Jentgens ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Jentgens (1912–2004), deutscher Mediziner
 Sarah Jentgens (* 1982), deutsche Eiskunstläuferin
 Stephanie Jentgens (* 1964), deutsche Dozentin und Autorin